

Culture et société

Cinéma 
 Total Khéops, adaptation du roman éponyme, est un film français réalisé par Alain Bévérini, sorti en 2002.

Entreprises 
 Kheops Studio est un studio indépendant français de création de jeux vidéo, créé à Paris en 2003.

Histoire 
 Khéops est le deuxième pharaon de la .

Littérature 
 Khéops et la Pyramide du Soleil est un roman de l'écrivain français Guy Rachet, publié en 1997.
 Le Rêve de Pierre de Khéops est un roman de Guy Rachet, publié en 1997.
 Total Khéops est un roman policier de Jean-Claude Izzo, publié en 1995.

Monuments et objets culturels 
 La barque solaire de Khéops est une barque solaire grandeur nature découverte en 1954 dans la nécropole de Gizeh, en Égypte.
 La pyramide de Khéops est un monument édifié en Égypte il y a plus de , sous la . Elle est présumée constituer le tombeau du pharaon Khéops.
 Les pyramides satellites de Khéops sont quatre petites pyramides du complexe funéraire de Khéops.

Secourisme 
 Khéops est un célèbre chien sauveteur, et aussi le premier chien sur lequel on ait tenté une greffe de rein.

Anthroponyme 
 Kheops (1966-) est un disc jockey et producteur de hip-hop français.